Die Mestaruussarja 1966 war die 36. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 1. Mai bis 23. Oktober ausgespielt. Meister wurde Kuopion PS.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Markku Hyvärinen vom Meister Kuopio erzielte 1966 16 Tore.

Fußballpokal 
Am 30. Oktober 1966 gewann im Olympiastadion Helsinki HJK Helsinki mit einem 6:1-Sieg über Kotkan Työväen Palloilijat den finnischen Fußballpokal.

Internationales Abschneiden 1966/67 
Haka Valkeakoski qualifizierte sich als Meister der Saison 1965 für den Europapokal der Landesmeister, Åbo IFK als Pokalsieger für den Europapokal der Pokalsieger:

 Meister Haka Valkeakoski (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:10 und 0:2 gegen  RSC Anderlecht
 Pokalsieger Åbo IFK (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:1 und 1:2 gegen  Servette FC Genève

Internationales Abschneiden 1967/68 
Als Meister der Saison 1966 qualifizierte sich der Kuopion PS für den Europapokal der Landesmeister, Pokalsieger HJK Helsinki für den Europapokal der Pokalsieger:

 Meister Kuopion PS (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:2 und 0:3 gegen  AS Saint-Étienne
 Pokalsieger HJK Helsinki (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:4 und 0:4 gegen  Wisła Krakau

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1966
1966